Туманя́н () — армянская фамилия.

Фамилия 
 Туманян, Алла Михайловна (род. 1950) — армянская актриса.
 Туманян, Арташес Самвелович (род. 1949) — руководитель администрации президента Армении в 2000—2006 годах.
 Туманян, Барсег Робертович (род. 1958) — оперный певец.
 Туманян, Борис Петрович (род. 1948) — заведующий кафедрой Государственной академии нефти и газа, член-корреспондент РАЕН.
 Туманян, Гай Лазаревич (1901—1971) — советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск.
 Туманян, Геворг (род. 1976) — армянский футболист.
 Туманян, Георгий Саакович (1926—2012) — советский борец, спортивный функционер, арбитр, учёный.
 Туманян, Инесса Суреновна (Инна Туманян; 1929—2005) — кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств России.
 Туманян, Левон Филиппович (1869—1942) — депутат Государственной Думы Российской империи от Эриванской губернии.
 Туманян, Михаил Галустович (1886—1950) — армянский советский учёный-биолог, заслуженный деятель науки (1935), академик Академии наук Армянской ССР (1943).
 Туманян, Ованес Тадевосович (1869—1923) — армянский писатель, автор сказок, поэм, баллад и рассказов.
 Туманян, Самвел Саркисович (род. 1949) — бывший депутат Национального собрания Армении.
 Туманян, Степан Левонович (1921—1984) — советский химик-инженер и государственный деятель.
 Туманян, Тигран Гургенович — востоковед, арабист, заведующий кафедрой философии и культурологии Востока Философского факультета СПбГУ.

Топонимы 
 Туманян — город в Армении в Лорийской области, назван в честь Ованеса Тадевосовича Туманяна.
 Туманян — станция Южно-Кавказской железной дороги, названная по городу.

См. также 
 Туманишвили
 Туманов

Примечания